Младограмма́тики () — школа в немецкой лингвистике XIX в., впервые предложившая применить естественно-научные принципы верификации научного знания к лингвистике. В качестве конкретного примера они предложили гипотезу регулярных фонетических соответствий. Центральную роль в работах младограмматиков играло сравнительно-историческое языкознание, в частности, индоевропеистика.

Крупнейшие представители: Карл Бругман и Герман Остгоф (авторы «Манифеста» младограмматиков), Бертольд Дельбрюк, Август Лескин, Герман Пауль, Вильгельм Мейер-Любке, в России — Филипп Фортунатов и его школа.

Крупнейшими критиками младограмматизма были: Георг Курциус, Николай Крушевский, Гуго Шухардт (основатель противостоящей младограмматизму Школы слов и вещей), Грациадио Исайя Асколи, Иоганнес Шмидт, Фердинанд де Соссюр.

Младограмматизм был господствующим течением в лингвистике конца XIX — 1-й трети XX века; позднее на Западе его сменили другие течения, в то время как в СССР идеи младограмматизма («историзма в языкознании») сыграли положительную роль при борьбе с «новым учением о языке» Н. Я. Марра. С позиций младограмматизма написана статья И. В. Сталина (фактически — в соавторстве с А. С. Чикобавой) «Марксизм и вопросы языкознания».

Кризис младограмматизма

Литература

Примечания 

 Томсен В. История языкознания до конца XIX века. — М., 1938.
 Кацнельсон С. Д. Вступительная статья // Пауль Г. Принципы истории языка. — М., 1960. 
 Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях, ч. 1–2. — М., 1964–1965. 
 Алпатов В. М. История лингвистических учений. — М., 1998. 
 http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/MLADOGRAMMATIZM.html

Школы и направления в лингвистике